La Norgesmesterskapet 1995 di calcio fu la 90ª edizione del torneo. Iniziò il 9 maggio e terminò il 5 novembre 1995. La squadra vincitrice Il successo finale andò al Rosenborg, che vinse la ripetizione della finale contro il Brann con il punteggio di 3-1, dopo aver pareggiato per 1-1 nel corso della prima partita e conquistando così la coppa per la settima volta.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Ripetizione

Formazioni

Voci correlate
 Tippeligaen 1995

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1995
Edizioni della Coppa di Norvegia